Горя́нский — фамилия. Известные носители:

 Горянский, Валентин Иванович (1887—1949) — поэт, сатирик.
 Горянский, Владимир Викторович (род. 1959) — украинский актёр и телеведущий.
 Горянский, Евгений Иванович (1929—1999) — советский футболист, тренер.
 Горянский, Станислав Игнатьевич (род. 1951) — российский политик.
 Горянский, Юрий Леонидович (1929—2005) —  советский и российский деятель сельского хозяйства, заслуженный агроном РСФСР.

Топоним 
 Горянский — посёлок, Ульяновский район, Калужская область, Россия